Wache steht für:

 allgemein der Schutz von Objekten und Gebieten, Wachdienst, siehe Bewachung
 allgemein das Personal, das Wachdienst leistet, siehe Wächter
 der Ort des Wachdienstes, siehe Wachposten
 ein ständig besetzter Standort des Zivil- und Bevölkerungsschutzes (Polizei-, Rettungs-, Feuerwache u. Ä.)
 einen Bereitschaftsdienst der Feuerwehr nach dem eigentlichen Löschen eines Feuers, siehe Brandwache
 die Dienstschicht auf einem Schiff (auch die jeweilige Zeit und das jeweilige Personal), siehe Wache (Schifffahrt)
 ein zeremonielles Wachehalten (Ehren-, Mahn-, Totenwache u. a.), siehe Ehrendienst

Wache heißen:
 Wache (Lausitzer Gebirge), Pass im Lausitzer Gebirge

Personen:
 Dimo Wache (* 1973), deutscher Fußballtorwart
 Georg Wache (1886–1977), deutscher Politiker
 Karl Wache (1887–1973), österreichischer Schriftsteller und Literaturhistoriker
 Oskar Wache (1892–1980), deutscher Holzbildhauer
 Walter Wache (1908–1951), österreichischer Historiker, Hochschullehrer (NSDAP, SS, Ahnenerbe) und antisemitischer Publizist
 Wilhelm Wache (1875–1939), österreichischer Politiker (SdP), Abgeordneter zum Nationalrat
 Wolfgang Wache (* 1949), deutscher Schriftsteller

Siehe auch:
 Alte Wache
 Hauptwache
 Neue Wache
 Die Wache
 Wacht
 Wach
 Überwachung
 Posten
 Sicherheitsdienst